Miejscowości w USA:
 Benson – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
 Benson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Benson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Benson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Benson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Benson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Benson – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Benson – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Benson – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA:
 Benson (ang. Benson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Benson (ang. Benson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Benson (ang. Benson Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Benson (ang. Benson County) – w stanie Dakota Północna
Ludzie:
 Frank Weston Benson – amerykański malarz
 George Benson – amerykański gitarzysta jazzowy i wokalista soulowy
 Robert Benson, 1. baron Bingley – brytyjski polityk
 Robert Hugh Benson – brytyjski duchowny anglikański, a następnie katolicki
 Robert Bernard Benson – brytyjski zoolog
 Roger B.J. Benson – brytyjski paleontolog
W Wielkiej Brytanii:
 Benson – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)